Camptoloma kan syfta på:

 Camptoloma (djur) – ett släkte av fjärilar
 Camptoloma (växter) – ett släkte växter